Marketa Lazarová (roman)

 Marketa Lazarová (film)